

demografie

economie 
Bianchi (bedrijf), historisch merk van auto's, fietsen en motorfietsen
Autobianchi, opvolger van dit merk

geografie 
Bianchi (gemeente), gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza

sport 
Bianchi (wielerploeg), voormalige Italiaanse wielerploeg gesponsord door het fietsenmerk
Giusfredi-Bianchi, Italiaanse vrouwenwielerploeg

Italiaanse achternaam